Колония-Леополдина () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Восток штата Алагоас. Входит в экономико-статистический микрорегион Мата-Алагоана. Население составляет 19 363 человека на 2007 год. Занимает площадь 295,7 км². Плотность населения — 65,5 чел./км².

Праздник города — 16 июля.

История 
Город основан в 1852 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 84 325 000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 4694 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,578 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический с летними дождями. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории As´.

Муниципалитеты штата Алагоас